L'édition masculine 2014 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 7 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants 
 Roberto Bautista-Agut remporte le tournoi en simple en battant Lukáš Rosol en finale. Il emporte ainsi son second titre ATP.
 En double, Mateusz Kowalczyk et Artem Sitak s'imposent en finale face à Guillermo García-López et Philipp Oswald. Il s'agit pour les deux joueurs de leur premier titre ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (WTA 2014)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 2014
ATP 2014
Tennis en Allemagne en 2014
Tennis en juillet 2014